Левое революционное движение () — название нескольких латиноамериканских леворадикальных организаций в:

 
 Боливии
 Венесуэле
 
 Чили